Le qualificazioni del singolare  dell'Hypo Group Tennis International 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Hypo Group Tennis International 2007 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Potito Starace (Qualificato)
 Ernests Gulbis (ultimo turno)
 Andreas Seppi (ultimo turno)
 Carlos Berlocq (Qualificato)

 Mathieu Montcourt (Qualificato)
 Farruch Dustov (primo turno)
 Tomáš Cakl (ultimo turno)
 Oleksandr Dolgopolov (Qualificato)

Qualificati 

 Potito Starace
 Mathieu Montcourt

 Oleksandr Dolgopolov
 Carlos Berlocq

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 2007